Зеленика може да се отнася за:

 Зеленика (село), село в област Габрово
 Зеленика (птица) (Carduelis chloris), птица от семейство Чинкови
 Зеленика (растение) (Vinca), растение
 Зеленика (Варна), селищно образувание край Варна